Roberto Infascelli – attore e conduttore radiofonico italiano
Roberto Infascelli – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano